CTV, sigle composé des trois lettres C, T et V, peut faire référence à :
 CTV Television Network, un réseau télévisé canadien anglophone ;
 CTV Hungária, la télévision hongroise internationale ;
 Centro Televisivo Vaticano, l'ancien nom de Vatican Media,  la chaîne de télévision publique du Saint-Siège ;
 China Television, une chaîne de télévision chinoise ;
 Confédération des travailleurs du Venezuela ;
 CTV International, un distributeur de film opérant en France ;
 Compagnie des tramways des Vosges, une ancienne compagnie de tramway rural entre Remiremont et Gérardmer ;
 Comité technique des vaccinations ;
 Corpo Truppe Voluntarie, un corps expéditionnaire italien envoyé en Espagne durant la Guerre d'Espagne ;
 Connected television (en français, téléviseur connecté), une télévision connectée à Internet.

CTV est un code qui peut faire référence à :
 Catavina, en Basse-Californie, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports